De Candolle kan som auktorsförkortning betyda:

 Alphonse Pyrame de Candolle
 Augustin Pyrame de Candolle
 Casimir Pyrame de Candolle
 Richard Émile Augustin de Candolle

Robotskapade auktorsförkortningar